Wilhelm Ashoff ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm Ashoff (Unternehmer, 1857) (1857–1929), deutscher Unternehmer
 Wilhelm Ashoff (Unternehmer, 1886) (1886–1941), deutscher Unternehmer